Für Dreileiterschaltung siehe: 

  Treppenlicht-Zeitschalter
  Widerstandsthermometer